GDH est un sigle qui peut désigner :
 groupe date-heure, un ensemble de caractères utilisé pour exprimer la date et l'heure ;
 glutamate déshydrogénase, une enzyme de la voie GDH permettant l'assimilation de l'azote.